Barış est un prénom masculin turc qui signifie « paix ».

Etymologie

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Baris
Prénom masculin